Калоян:
 Калоян — царь Болгарии с 1197 по 1207 год;
 Калоян — болгарский севастократор в XIII веке;
 Калоян — армянский архитектор XIII века
 Калоян — село в Болгарии;
 Калоян — обряд вызывания дождя в Румынии;
 Калоян — обряд вызывания дождя в Болгарии.
 Калоян, Армен Мигранович (род. 1970) — украинский оперный и театральный режиссёр.

См. также 
 Цар-Калоян